Локнаш — река в Московской области России.
 Локнаш — ручей в Московской области России, правый приток реки Локнаш.